De graaf van Monte-Cristo, roman van Alexandre Dumas sr
Le Comte de Monte Cristo (televisieserie)